Río Najerilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Neila, vattendrag, 
 Río Najerilla (vattendrag i Spanien), La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Spanienförgreningar